Haenisch bzw. Hänisch ist der Familienname folgender Personen:
 Alois Hänisch (1866–1937), österreichischer Maler, Lithograf und Radierer
 Carl von Hänisch (1829–1908), preußischer General der Kavallerie
 Erich Haenisch (1880–1966), deutscher Sinologe, Mongolist und Mandschurist
 Fedor Haenisch (1874–1952), deutscher Radiologe und Professor
 Gabriele Haenisch (1910–2005), deutsche Schriftstellerin und Lektorin, Emigrantin, Opfer des Stalinismus
 Günther Haenisch (1907–2001), deutscher Chirurg und Publizist
 Karl Heinrich von Hänisch (1861–1921), preußischer General der Infanterie
 Konrad Haenisch (1876–1925), deutscher Journalist, Redakteur und Politiker (SPD)
 Martin Hänisch (1910–1998), deutscher Grafiker und Maler
 Otto Haenisch, bekannt als Otoman Zar-Adusht Ha’nish (1856?–1936), Gründer der Mazdaznan
 Natalie Haenisch (1837–1921), deutsche Opernsängerin (Sopran) und Gesangspädagogin
 Walter Haenisch (1906–1938), deutscher Journalist, Emigrant, Opfer des Stalinismus
 Werner Hänisch (1930–2017), deutscher Politikwissenschaftler
 Wolf Haenisch (1908–1978), deutscher Bibliothekar und Japanologe
 Wolfgang Hänisch (* 1954), deutscher Erzählforscher

Siehe auch:
 Hänischbrücke in Hannover
 Henisch